

Patronyme 

 Jules Mazarin (1602-1661) diplomate et homme politique, d'abord au service de la Papauté, puis des rois de France.

Pseudonyme 

 Jean Mazarin (1934-), écrivain français de romans policiers, d'espionnage, de science-fiction et d'horreur et scénariste de séries policières télévisées ;
 Mazarin (1955-), nom de plume de Nicolas Sarkozy dans Lettres de mon château.

Toponyme 

 Rivière Mazarin, rivière québécoise du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Mazarin est l'ancien nom de Rethel

Titres 

Mazarin (1979), série télévisée française.

Autres 
 Bureau Mazarin (), pièce de mobilier française.
